Бара́ник — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бараник Василь Матвійович — український адвокат, громадсько-політичний діяч.
 Бараник Веніамін — церковний діяч у Канаді.
 Бараник Михайло — український педагог, громадсько-освітній діяч.
 Северіян (Бараник) — новомученик УГКЦ.

Українські прізвища
Прізвища на -ик